

Patronymes 

 Håvard Flo (1970-), un footballeur international norvégien.
 Jarle Flo (1970-), un footballeur norvégien.
 Jostein Flo (1964-), un footballeur international norvégien.
 Per-Egil Flo (1989-), un footballeur international norvégien.
 Tore André Flo (1973-), un footballeur international norvégien.

Sigle 
FLO est un sigle qui peut désigner :
 Fairtrade Labelling Organizations, une association mettant en réseau des initiatives de labellisation équitables ;
 Fraction L'Étincelle de Lutte ouvrière, organisation politique française.

Voir aussi 
 , une série télévisée américaine de 1980-81 avec Polly Holliday et Geoffrey Lewis
 Groupe Flo, un groupe français de restauration
 Flo.ca, compagnie québécoise d'infrastructure de véhicules électriques
 FLO (groupe de musique), trio britannique de pop
 FLO, Fraction L'Étincelle de Lutte ouvrière, organisation trotskiste française

Homonymie de patronyme norvégien